Питерсбург има више значења:
 Питерсбург (Кентаки)
 Питерсбург (Вирџинија)
 Питерсбург (Илиноис)
 Питерсбург (Мичиген)
 Питерсбург (Тексас)
 Питерсбург (Аљаска)
 Питерсбург (Западна Вирџинија)
 Питерсбург (Индијана)
 Питерсбург (Небраска)
 Питерсбург (Пенсилванија)
 Питерсбург (Северна Дакота)
 Питерсбург (Тенеси)
 Санкт Петербург